De finale van de FA Cup van het seizoen 2006/07 werd gehouden op 19 mei 2007. Manchester United nam het op tegen Chelsea. De wedstrijd vond voor het eerst sinds 2000 opnieuw plaats in het Wembley Stadium in Londen. Net als toen won Chelsea met het kleinste verschil.

Bij Chelsea startte Arjen Robben op de bank. Hij mocht aan de rust invallen. In de eerste verlenging ging hij opnieuw naar de kant. Bij Manchester United stond Edwin van der Sar de volledige wedstrijd in het doel.

Finale

Wedstrijd 

2007
Chelsea FC
Manchester United FC
FA
Sportevenement in Londen